30-й армейский корпус (), сформирован 26 августа 1939 года, уничтожен 24 августа 1944 года советскими войсками.

Боевой путь корпуса 
В 1939—1940 годах дислоцировался на границе с Францией (линия «Зигфрид»).

В апреле 1941 года — участие в захвате Греции.

С 22 июня 1941 года — участие в германо-советской войне, в составе группы армий «Юг». В октябре 1941 участие в штурме советских позиций на Перекопе, преследовании отступающих советских войск и захвате Крыма. Корпус участвовал в первом и втором штурме в Севастополя в октябре-ноябре и декабре 1941 года. В мае 1942 года корпус был основной боевой силой в операции "Охота на дроф" против войск Крымского фронта, вёл бои в районе Керчи в результате которых Крымский фронт был разгромлен. В июне 1942 года войска корпуса участвовали в решающем штурме и взятии Севастополя.

С сентября 1942 30-й корпус был передан группе армий "Север" — бои под Ленинградом. Часть войск советской 41-й армии Калининского фронта, атаковавших в районе города Белый, оказались в «котле», в создании которого приняли участие переброшенные части немецкого 30-го армейского корпуса генерала М. Фреттер-Пико. К 8 декабря 1942 года советские войска были полностью окружены. Бои в кольце продолжались до 15 декабря 1942 года, когда остатки окружённых частей прорвались к основным силам армии, потеряв почти всю технику.

В 1943 году — бои на реке Донец, затем отступление на Украину. В 1944 году — бои на Днепре, затем на Днестре, в Молдавии составом Балтинско-Кодымской группировки. В августе 1944 — корпус уничтожен в ходе Ясско-Кишинёвской операции советских войск.

Состав корпуса 
В сентябре 1941:
 22-я пехотная дивизия
 46-я пехотная дивизия

В июне 1942:
 72-я пехотная дивизия
 170-я пехотная дивизия
 28-я лёгкая пехотная дивизия

В июле 1943:
 38-я пехотная дивизия
 62-я пехотная дивизия
 387-я пехотная дивизия

Командующие корпусом 
 С 25 марта 1941 — генерал-лейтенант Ойген Отт
 С 10 мая 1941 — генерал пехоты Ханс фон Зальмут
 С 27 декабря 1941 — генерал-майор (с 15 января 1942 — генерал-лейтенант, с 1 июня 1942 — генерал артиллерии) Максимилиан Фреттер-Пико
 С 16 июля 1944 — генерал-лейтенант Георг Постель (30 августа 1944 взят в советский плен)

Примечания

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне
Участники Изюм-Барвенковской операции